Het ATP-toernooi van Parijs 2000 werd van 13 tot en met 19 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De tenniswedstrijden werden gespeeld op de tapijtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy.

In de enkelspelfinale was de Rus Marat Safin te sterk voor de Australiër Mark Philippoussis. In de finale bij het dubbelspel won het Zweeds/Wit-Russische duo Nicklas Kulti/Maks Mirni van het Amerikaanse koppel Alex O'Brien/Jared Palmer.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Parijs
ATP-toernooi van Parijs